Hände hoch – film del 1921 diretto da Wolfgang Neff
Hände hoch – film del 1942 diretto da Alfred Weidenmann